Golden steht für:
 Golden, anderer Name der Hezhen, ostasiatisches Volk
 (4423) Golden, Asteroid des Hauptgürtels
 Golden (Album), 14. Studioalbum der Sängerin Kylie Minogue (2018)
 Golden Cap, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Golden ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Golden (British Columbia)

in den Vereinigten Staaten:
 Golden (Colorado), Stadt im Jefferson County, Colorado
 Golden (Idaho), gemeindefreies Gebiet im Idaho County, Idaho
 Golden (Illinois), Dorf (Village) im Adams County, Illinois
 Golden (Michigan), Township im Oceana County, Michigan
 Golden (Mississippi), Town im Tishomingo County, Mississippi
 Golden (Missouri), gemeindefreies Gebiet und census-designated place im Barry County, Missouri
 Golden (Nebraska), Geisterstadt im Burt County, Nebraska
 Golden (New Mexico), census-designated place im Santa Fe County, New Mexico
 Golden (Oklahoma), gemeindefreies Gebiet im McCurtain County, Oklahoma
 Golden (Oregon), Ort im Josephine County, Oregon
 Golden (Texas), gemeindefreies Gebiet im Wood County, Texas
 Golden (Utah), Geisterstadt im Box Elder County, Utah
 Golden (West Virginia), gemeindefreies Gebiet im Marshall County, West Virginia

in Irland:
 Golden (Tipperary), im County Tipperary

Golden ist der Familienname folgender Personen:
 Annie Golden (* 1951), US-amerikanische Schauspielerin und Musikerin
 Arthur Golden (* 1956), US-amerikanischer Schriftsteller
 Christie Golden (* 1963), US-amerikanische Schriftstellerin
 Daan van Golden (1936–2017), niederländischer Maler und Grafiker
 Dan Golden, US-amerikanischer Komponist und Maler
 Daniel Golden, US-amerikanischer Journalist
 Dolly Golden (* 1973), französische Pornodarstellerin
 Harry Golden, US-amerikanischer Schriftsteller und Publizist
 Helen Golden (* 1953), britische Sprinterin
 Isabel Golden (eigentlich Annette Isabel Goldberg; * 1963), deutsche Pornodarstellerin
 Jacob Golden, US-amerikanischer Sänger und Gitarrist
 James S. Golden (1891–1971), US-amerikanischer Politiker
 Jared Golden (* 1982), amerikanischer Politiker
 Joy Golden († 2015), US-amerikanische Werbemanagerin
 Kit Golden, amerikanische Filmproduzentin
 Markus Golden (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Marta Golden (1868–1943), US-amerikanische Schauspielerin

 Monroe Golden, US-amerikanischer Komponist
 Peter Benjamin Golden (* 1941), US-amerikanischer Historiker
 Tania Golden (* 1966), österreichische Schauspielerin, Sängerin, Regisseurin und Kulturmanagerin
 Thomas M. Golden (1947–2010), US-amerikanischer Jurist
 William T. Golden (1909–2007), US-amerikanischer Wissenschaftsberater

Siehe auch:

 Golden Gate (Begriffsklärung)
 Goldene Acht, Schmetterling
 Goldene Adele, anderer Name für Adele Bloch-Bauer I, Gemälde von Gustav Klimt
 Goldene Aktie, Aktie mit besonderen Rechten
 Goldene Ananas, fiktiver Preis
 Goldene Regel (Begriffsklärung)
 Goldene Verse, Gedicht
 Goldene Zwanziger, Zeitabschnitt in Deutschland
 Goldener (Begriffsklärung)
 Goldener Schnitt, Teilungsverhältnis einer Strecke
 Goldenes Zeitalter (Begriffsklärung)
 Goulden
 Gulden (Begriffsklärung)